

Geografia
 Liao – principale fiume nel sud della Manciuria, in Cina

Persone
 Liao Fan – attore cinese
 Liao Hui – sollevatore cinese
 Liao Lisheng – calciatore cinese
 Liao Ming-Hsiung – ex giocatore di baseball taiwanese
 Liao Qiuyun – sollevatrice cinese
 Linda Liao – attrice, cantante e conduttrice televisiva taiwanese

Storia
 Dinastia Liao – dinastia che regnò sulle regioni della Manciuria, della Mongolia e su parte della Cina settentrionale